Ландссимадейльд 1998 () — 87-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 18 мая 1998 года и закончился 26 сентября 1998 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1998
Исландия
1998 год в Исландии